La Supercoppa LNP 2018 Old Wild West è stata la 3ª edizione della manifestazione.

Si è disputata il 28 e 29 settembre 2018 presso il Paladozza di Bologna e ha visto impegnate le seguenti quattro squadre:
 Junior Casale (finalista playoff Serie A2 2017/18)
 Bertram Tortona (vincitrice della Coppa Italia LNP 2017/18)
 Fortitudo Bologna (semifinalista playoff)
 De' Longhi Treviso (semifinalista playoff)

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Voci correlate 
Serie A2 2017/18
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Supercoppa LNP
Competizioni sportive a Bologna